

Трансфери 
Младата надежда на ПФК „Ботев Пловдив“ Тодор Неделев се трансферира в „Майнц“ след началото на 2014 г. за 3 милиона евро.

Привлечени 
  Ромарио Кортзорг от Додрехт
  Божидар Васев от Пирин (Благоевград)
  Елведин Джинич от Шарльороа
  Анисе Абел от ЦСКА
  Валери Домовчийски от Дуйсбург
  Георги Сърмов от Касъмпаша
  Филип Филипов от ПФК Славия

Напуснали 
  Марлон Перейра в Камбур
  Ангел Рахов в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Петър Чобанов в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Венцислав Гюзелев в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Рангел Джамбов в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Цветелин Чунчуков в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Божидар Васев в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Владимир Айтов в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Серкан Юсеин в ПОФК Раковски 2011 под наем
  Николай Павлов в ПСФК Черноморец (Бургас) под наем

Привлечени 
  Серджан Лукин от Динамо (Букурещ)
  Александру Куртеан от Динамо (Букурещ)
  Димитър Везалов от Левски (София)
  Александру Бенга от Петролул (Плоещ)
 Феребори Доре от Петролул (Плоещ)
  Хамза Юнес от Петролул (Плоещ)
  Илия Николов от ФК Раковски под наем

Напуснали 
  Бобан Грънчаров в Таврия
  Тодор Неделев в Майнц 05
  Борис Галчев в ЦСКА
  Костадин Дяков в Мастер
  Станислав Костов в Берое
  Елведин Джинич в Заглебие Любин
  Росен Андонов във ФК Раковски под наем
  Валери Домовчийски освободен

Ръководство

Контроли

Лято 2013

Зима 2014

Първенство

Официални мачове 

 отборът на Нефтохимик иска реваншът за Купата да се играе отново на стадион „Христо Ботев“, след постигната договорка между двата отбора СТК позволява това да се случи.

Статистика по футболисти

Продадени и освободени през сезона или дадени под наем

Голмайстори

Асистенции

Автоголове 
 1 – Валери Домовчийски в полза на Пирин Гоце Делчев за 6:1 (Ботев – Пирин Гоце Делчев 7:1 II кръг)
 1 – Веселин Минев в полза на Локомотив София за 2:1 (Локомотив София – Ботев 3:2 XIII кръг)
 1 – Александър Бранеков (Локомотив София) в полза на Ботев за 3:0 (Ботев – Локомотив София 3:1 Купа на България полуфинал първа среща)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Ботев Пловдив
 Неофициална страница за Ботев Пловдив
 Официален сайт на феновете на Ботев Пловдив
 Официален сайт на Клуб 1912
 Български клубове – Ботев 1912 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) през годините
Ботев